Cartwright is een veelvoorkomende Engelstalige familienaam waar ook verschillende plaatsnamen van zijn afgeleid. Cartwright kan verwijzen naar:

Personen 
 Angela Cartwright (1952), een Amerikaanse actrice
 Dave Cartwright (1943), een Engelse zanger
 Edmund Cartwright (1743-1823), een Engelse geestelijke en uitvinder
 George Cartwright (1739-1819), een Engelse handelaar en ontdekkingsreiziger
 Hugh MacLean Cartwright (1943-2011), een Schots hoogleraar en predikant
 Nancy Cartwright (1944), een Amerikaanse filosoof
 Nancy Cartwright (1957), een Amerikaanse actrice en comédienne
 Rebecca Cartwright (1983), een Australische actrice
 Veronica Cartwright (1949), een Engelse actrice

Plaatsen
 Cartwright (Australië), een plaats in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
 Cartwright (Manitoba), een plaats in de Canadese provincie Manitoba
 Cartwright (Newfoundland en Labrador), een plaats in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Cartwright (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
 Cartwright (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Cartwright (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Cartwright Sound, een zee-inham in de Canadese provincie Brits-Columbia